Молчаны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Молчаны — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Молчаны — деревня в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.

Россия 
 Молчаны — деревня в Воткинском районе Удмуртии.

Украина 
 Молчаны — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Молчаны — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Молчаны — село в Красиловском районе Хмельницкой области.